Dollar Savings Bank ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Dollar Savings Bank (Bronx, New York), NRHP-ID 11000228
 Dollar Savings Bank (Pittsburgh, Pennsylvania), NRHP-ID 76001594